L'Attaque du moulin est une nouvelle d'Émile Zola parue en 1880.
 L'Attaque du moulin est un opéra d'Alfred Bruneau créé en 1893, tiré de la nouvelle.